Kabinett Heydar Aliyev bezeichnet folgende Regierungen der Republik Aserbaidschan:

 Kabinett Heydar Aliyev I (1993–1998)
 Kabinett Heydar Aliyev II (1998–2003)